

ARDS 
 Acute respiratory distress syndrome, en français : le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Ards 
Ards - anciennement The Ards, ou Ardes - est un toponyme irlandais (en gaélique irlandais : ).

 Péninsule d'Ards, en Irlande ;
 Ards, surnom de la ville de Newtownards, en Irlande du Nord ;
 Ards Football Club ;
 borough d'Ards (ou Ards), un ancien district de gouvernement local de l'Irlande-du-Nord.

voir aussi 
 ARD.